Niska är ett finländskt efternamn som burits av bland andra

 Adolf Niska (1884–1960), operettsångare
 Algoth Niska (1888–1954), smugglarkung
 Bror Niska (1887–1952), skådespelare, operasångare och teaterchef
 Ester Niska (1882–1916), operasångerska

Geografi 
 Niska, Juoksengi – ett samhälle utanför Juoksengi i Svansteins distrikt, i Övertorneå kommun. Niska sträcker sig över Torneälven in i både Finland och Sverige.

Se även 
 Niskanen

Efternamn i Finland